CRK steht für:
 Clark International Airport (IATA-Code) auf den Philippinen
 Hong Kong Airlines (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft
 Český radioklub, tschechischer Amateurfunkverein

crk steht für:
 Plains Cree (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree

Abkürzung